Stazzona (Como), gemeente in de Italiaanse provincie Como
 Stazzona (Corsica), gemeente in het Franse departement Haute-Corse